Мудуйяха — река в России, протекает на севере Западной Сибири, по территории Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа. Длина реки — 237 км, площадь водосборного бассейна — 5230 км². Образуется слиянием рек Левая Мудуйяха и Правая Мудуйяха. Впадает в реку Мессояху слева на 162-м км от устья.

 

Оценочный средний многолетний годовой расход воды — 45-50 м³/с, объём годового стока реки около — 1,5 кубического километра.

Примечания

Ссылки 
 

Притоки Мессояхи
Реки Тазовского района